El distrito de Dax es un distrito (en francés arrondissement) de Francia, que se localiza en el departamento de Landas (en francés Landes), de la región Aquitania. Cuenta con 13 cantones y 153 comunas.

División territorial

Cantones 
Los cantones del distrito de Dax son:
 Cantón de Amou
 Cantón de Castets
 Cantón de Dax-Nord
 Cantón de Dax-Sud
 Cantón de Montfort-en-Chalosse
 Cantón de Mugron
 Cantón de Peyrehorade
 Cantón de Pouillon
 Cantón de Saint-Martin-de-Seignanx
 Cantón de Saint-Vincent-de-Tyrosse
 Cantón de Soustons
 Cantón de Tartas-Est
 Cantón de Tartas-Ouest

Comunas

Véase también 
 Cantones de Landas
 Comunas de Landas

Enlaces externos 
 Dax sobre el Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos de Francia (INSEE, en francés)

Dax
Dax